Muschenried ist der Ortsname von

 Muschenried (Winklarn), Ortsteil des Marktes Winklarn, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Muschenried (Zachenberg), Ortsteil der Gemeinde Zachenberg, Landkreis Regen, Bayern